

Film
The Winning Hand – cortometraggio del 1913 diretto da Rollin S. Sturgeon
The Winning Hand – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Pathé Frères
The Winning Hand – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company

Musica 
 The Winning Hand – album di Kris Kristofferson, Willie Nelson, Dolly Parton e Brenda Lee del 1982